Krzemiński steht für
Krzemiński Hills, Antarktis
 Adam Krzemiński (* 1945), polnischer Journalist
 Wojciech Krzemiński (1926–1981), polnischer Astronom und Geodät
Siehe auch:
 Krzymiński